33-я химическая танковая бригада (33-я хтбр) — воинское соединение химических войск в Красной Армии Вооружённых Сил СССР.

История 
В 1937 году 25-я бронетанковая бригада сформирована в Забайкальском военном округе (далее ЗабВО). На формирование были выделены 4-й химический батальон ЗабВО, 2-я отдельная химическая рота Сибирского военного округа, 4-я отдельная химическая рота Средне-Азиатского военного округа. Дислоцировалась бригада на железнодорожной станции разъезд № 74 (посёлок Ясная, Сельское поселение Яснинское в 2013 г.).

В марте 1938 года бригада имела на вооружении 54 лёгких танка Т-26 с 45-мм противотанковой пушкой и радиостанцией, 101 линейный лёгкий танк Т-26 с 45-мм противотанковой пушкой, 10 линейных лёгких быстроходных танков БТ-2 и БТ-5, 19 лёгких химических (огнемётных) танков ХТ-26, 3 химических танкетки БХМ-4 (ОТ-37) (в литературе встречается название ХТ-37), 2 радийных бронеавтомобиля БА-20 и 3 линейных, а также другая техника.

На вооружении дивизии были танки:
 ХТ-26/БХМ-3 — советские лёгкие химические (огнемётные) танки, созданные на базе лёгкого танка Т-26. Выпускались они несколькими сериями в период с 1932 по 1936 год. Имели вооружение: огнемёт в пулемётной башне на месте пушки. Рядом находился спаренный с огнемётом пулемёт.

 БХМ-4 (ОТ-37) — советский малый химический плавающий танк. Т-37А имел клёпано-сварной корпус, изготовленный из обычной (не броневой) стали. На крыше устанавливалась башня, смещённая к левому борту. Её вращение осуществлялось вручную, с помощью приваренных изнутри рукояток. В башне вместо пулемёта установлен огнемёт, а на корпусе оборудование для распыления химических веществ. Всего за 1932—1936 год было изготовлено 1909 линейных и 643 танка Т-37РТ с радиостанцией 71-ТК-1, оборудованных поручневой антенной, и 75 химических машин БХМ-4 (ОТ-37). Малые химические танки Т-37А принимали участие в советско-финляндской войне 1939—1940 годов (Зимней войне) и в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов советского народа против Германии.

1 мая 1938 года получила название 25-я танковая бригада. Дислоцировалась на разъезде № 74.

25-я танковая бригада переведена на новые штаты и стала называться 33-я химическая танковая бригада. Дислоцировалась на разъезде № 74.

1 января 1939 года в посёлке Ясная дислоцировались авиационная часть, 33-я химическая танковая бригада и 13-й отдельный миномётный батальон. В довоенное время на полигоне между 74-м и 73-м разъездом (между посёлком Ясная и Ясногорск) проводились испытания химического оружия.

На вооружении бригады были танки:
 ХТ-26/БХМ-3 — советские лёгкие химические (огнемётные) танки. В строю они находились долгое время, достаточно успешно применялись в военном походе в восточные районы Польши — Западную Украину 1939 года, в советско-финляндской войне 1939—1940 годов (Зимней войне) и на начальном этапе Великой Отечественной войны 1941—1945 годов советского народа против Германии. Эксплуатация этой модели в войсках выявила недостатки и по этой причине конструкторы начали поиск новых решений.

 ХТ-130 (ОТ-130) — советский лёгкий химический (огнемётный) танк, массовый танк межвоенного периода. Спроектирован на базе танка Т-26 обр.1933 г. Имел вооружение: огнемёт в башне на месте пушки. Рядом находился спаренный с огнемётом пулемёт. В 1936 году был поставлен на производство. В 1936—1939 годах промышленность изготовила 401 ОТ-130.

На основании директивы Генерального штаба от 2 июня 1940 года № 0/1/104366 бригада расформирована.

1 июля 1940 года началось формирование 5-го механизированного корпуса в 16-й армии Забайкальского ВО на Разъезде № 77. На формирование 13-й тд из 33-й хтбр прибыл 193-й химический танковый батальон. На формирование 17-й тд из 33-й хтбр — 199-й химический танковый батальон.

Подчинение

Командование 
25-я бронетанковая и 25-я танковая бригада:

1937 — май 1938 годы

 Командир бригады комбриг Болотков, Михаил Иванович (арестован, затем уволен из РККА 7.03.1938).
 Помощник командира бригады по технической части военинженер 2 ранга Чирин (на 03.1938).
 Начальник штаба бригады майор Ананьев, Василий Петрович (27.09. 1937—1938).
 Начальник оперативной части штаба бригады капитан Ананьев, Василий Петрович (11.11.1936-27.09.1937).
 Начальник оперативной части штаба бригады майор Зиновьев, Александр Дмитриевич (09.1937-06.1938).
 Начальник части тыла капитан Соловьёв, Сергей Евгеньевич (1937-…).
 Начальник политотдела полковой комиссар Пустынский, Константин Фёдорович (арестован 27.07.1937).

Командир 33-й химической танковой бригады:

Позже мая 1938 года

 Командир бригады полковник Ананьев, Василий Петрович (на 07.1938 г., с 23.12.1939 (приказ НКО № 05044) до 8.07.1940).

 Военный комиссар бригады батальонный комиссар Рудаков (на 07.1938 г.).
 Военный комиссар бригады полковой комиссар Киселёв, Анисим Фёдорович (на 15.05.1939).
 Военный комиссар бригады старший батальонный комиссар Гумеров, Гали Хазигалиевич.

 Помощник командира бригады по строевой части полковник Шаповалов, Иван Андреевич (на 15.05.1939).
 Помощник командира бригады по строевой части майор Малахов, Ксенофонт Михайлович (03-8.07.1940).

 Помощник командира бригады по технической части военинженер 2 ранга Казаков (на 07. 1938).
 Помощник командира бригады по технической части военинженер 2 ранга Ситаташвили, Арчил Михайлович.

 Помощник командира бригады по хозяйственной части интендант 1 ранга Соловей, Дмитрий Тарасович (до 1.07.1940).

 Начальник штаба бригады майор Ананьев, Василий Петрович (27.09. 1937—1938).
 Начальник штаба бригады майор Зиновьев, Александр Дмитриевич (на 15.05.1939, до 04.1940).

 Помощник начальника штаба бригады майор Зиновьев, Александр Дмитриевич (06.38-…).
 Помощник начальника штаба бригады майор Каплин, Василий Кузьмич (до 1.07.1940).

 Начальник оперативной части штаба бригады майор Василий Кузьмич (09.1937-06.1938).

 Начальник политотдела батальонный комиссар Сорочинский.
 Начальник политотдела батальонный комиссар Зириков, Михаил Андреевич (на 15.05.1939).

Состав 
 Управление бригады.
 190-й отдельный танковый батальон.
 193-й отдельный танковый батальон (Командир батальона Юплин, Николай Александрович (06.1939-08.1940)).
 195-й отдельный танковый батальон.
 199-й отдельный танковый батальон.
 205-й отдельный танковый батальон.
 Подразделения обслуживания.

Примечания

См. также 
 Танковые войска

Литература 
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984. С. 508 — Огнемёт; 794 — Химическая служба, Химические войска
 Отечественные бронированные машины 1941—1945. Том II. Изд.центр «Экспринт». 2005 г.
 М. Коломиец, М. Свирин. Т-26: машины на его базе (Фронтовая иллюстрация № 4, 2003 г.)
 М. Барятинский. Лёгкий танк Т-26 (Бронеколлекция. Спецвыпуск № 2)

Ссылки 
 Сайт Механизированные корпуса РККА. До 1941 г. 1938—1941. Автобронетанковые войска в 1938—1941 гг. 25-я бронетанковая бригада, с 1938 г. — 33-я химическая танковая бригада.
 Сайт Механизированные корпуса РККА. 5-й механизированный корпус.
 Сельское поселение Яснинское
 Сайт Русский портал. Т-37А — первый серийный плавающий танк.

Бригады СССР
Танковые бригады